Пає () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Пає () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Пає () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда